Jean De Dieu Rakotonirina, dit Deka, né le  à Antananarivo, est un joueur malgache de rugby à XV et de rugby à sept. Il joue au poste de troisième ligne aile et à celui de numéro 8. C'est un excellent plaqueur, passeur et buteur. Il fait 1,78 m, 90 kg.

Club 

 Cheminot besetroka.
 3F.B.

Carrière 
 il est semi-pro.

Palmarès 
 il est le meilleur troisième ligne de Madagascar.
 il est à 66 sélections avec les makis de madagascar.
 5 fois capitaine.

Sources 

Joueur malgache de rugby à XV
Naissance en septembre 1979
Naissance à Antananarivo